Lardon peut faire référence à :
 lardon, petit morceau de lard utilisé en cuisine ;
 lardon, imprimé satirique et clandestin à la fin du 
 lardon, petite pièce parallélépipédique utilisée en construction mécanique ;
 lardon, terme argotique français pour désigner un enfant ;
 Jean-Baptiste Lardon, maire de Saint-Étienne sous le Directoire.

Notes et références